Kigami ist der Familienname folgender Personen:

 Jun Kigami (* 1960), japanischer Mathematiker
 Yoshiji Kigami (1957–2019), japanischer Anime-Regisseur